Bīsheh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Bīsheh (ort i Iran), Lorestan, 
 Bīseh, ort, Hormozgan, 

Robotskapade Iranförgreningar